Andrej Kuznyecov (1966–1994) orosz röplabdázó
 Andrej Kuznyecov (1991) orosz teniszező